{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71401) - || 2000 AL170 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71402) - || 2000 AM170 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71403) - || 2000 AO170 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71404) - || 2000 AP172 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71405) - || 2000 AG173 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71406) - || 2000 AK173 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71407) - || 2000 AP175 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71408) - || 2000 AT175 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71409) - || 2000 AT178 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71410) - || 2000 AG179 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71411) - || 2000 AM180 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71412) - || 2000 AF181 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71413) - || 2000 AQ185 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71414) - || 2000 AW185 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71415) - || 2000 AD187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71416) - || 2000 AY187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71417) - || 2000 AE188 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71418) - || 2000 AU190 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71419) - || 2000 AH191 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71420) - || 2000 AP191 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71421) - || 2000 AJ192 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71422) - || 2000 AE195 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71423) - || 2000 AT195 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71424) - || 2000 AB197 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71425) - || 2000 AC197 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71426) - || 2000 AJ198 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71427) - || 2000 AE199 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71428) - || 2000 AZ199 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71429) - || 2000 AZ200 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71430) - || 2000 AN201 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71431) - || 2000 AC202 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71432) - || 2000 AO202 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71433) - || 2000 AE203 || 10 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71434) - || 2000 AJ205 || 15 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71435) - || 2000 AN206 || 3 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71436) - || 2000 AF208 || 4 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71437) - || 2000 AE209 || 4 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71438) - || 2000 AP213 || 6 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71439) - || 2000 AF214 || 6 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71440) - || 2000 AL225 || 12 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71441) - || 2000 AR226 || 13 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71442) - || 2000 AA230 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71443) - || 2000 AG230 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71444) - || 2000 AH230 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71445) Marc || 2000 AE231 || 4 januari 2000 || Anderson Mesa || L. H. Wasserman
|-
| (71446) - || 2000 AP237 || 5 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71447) - || 2000 AY239 || 6 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71448) - || 2000 AM241 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71449) - || 2000 AJ242 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71450) - || 2000 AV242 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71451) - || 2000 AD243 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71452) - || 2000 AQ243 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71453) - || 2000 AW244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71454) - || 2000 AC245 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71455) - || 2000 AD245 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71456) - || 2000 AQ247 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71457) - || 2000 AV247 || 2 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71458) - || 2000 BU || 26 januari 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (71459) - || 2000 BJ2 || 25 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71460) - || 2000 BA3 || 26 januari 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (71461) Chowmeeyee || 2000 BA4 || 28 januari 2000 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| (71462) - || 2000 BP4 || 21 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71463) - || 2000 BQ4 || 21 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71464) - || 2000 BB7 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71465) - || 2000 BX7 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71466) - || 2000 BB10 || 26 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71467) - || 2000 BE13 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71468) - || 2000 BY13 || 24 januari 2000 || Rock Finder || W. K. Y. Yeung
|-
| (71469) - || 2000 BQ14 || 28 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (71470) - || 2000 BV14 || 31 januari 2000 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (71471) - || 2000 BN15 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71472) - || 2000 BO15 || 27 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71473) - || 2000 BG16 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71474) - || 2000 BY16 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71475) - || 2000 BF17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71476) - || 2000 BG17 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71477) - || 2000 BD24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71478) - || 2000 BN24 || 29 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71479) - || 2000 BL26 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71480) Roberthatt || 2000 BZ28 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71481) - || 2000 BY29 || 30 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71482) Jennamarie || 2000 BO30 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71483) Dickgottfried || 2000 BU33 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71484) - || 2000 BE34 || 30 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71485) Brettman || 2000 BM34 || 30 januari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (71486) - || 2000 BE38 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71487) - || 2000 BE46 || 28 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (71488) - || 2000 BR49 || 21 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71489) Dynamocamp || 2000 CT1 || 4 februari 2000 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (71490) - || 2000 CY7 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71491) - || 2000 CO10 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71492) - || 2000 CQ12 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71493) - || 2000 CF13 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71494) - || 2000 CH14 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71495) - || 2000 CL14 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71496) - || 2000 CB18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71497) - || 2000 CL18 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71498) - || 2000 CH20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71499) - || 2000 CV20 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71500) - || 2000 CM23 || 2 februari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten